Ilia Vladimirovitch Nikouline - en russe : , et en anglais :  (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il débute avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou en Vyschaïa liga. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Thrashers d'Atlanta en , en . Il s'impose ensuite dans l'équipe-type du Dinamo. Il remporte la Superliga 2005. Il signe alors au Ak Bars Kazan avec qui il remporte son second titre national. À son palmarès, viennent s'ajouter la Coupe d'Europe des clubs champions 2007 et la Coupe continentale 2008. En 2008, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Les Ak Bars décrochent la Coupe Gagarine 2009 et 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior depuis 2006.

Trophées et honneurs personnels

Superliga 
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Coupe d'Europe des clubs champions 
 2007 : élu dans l'équipe type.

Coupe continentale 
 2008 : élu meilleur défenseur de la super finale.

Ligue continentale de hockey 
 2008-2009 : élu défenseur du mois d'octobre.
 2008-2009 : participe avec l'équipe Iachine lors du premier Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey (titulaire).
 2010 : participe avec l'équipe Iachine au deuxième Match des étoiles (titulaire).
2010 : élu défenseur du mois d'avril.
2010 : meilleur joueur des séries éliminatoires.
 2011 : participe avec l'équipe Est au troisième Match des étoiles (titulaire).
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Est.
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec la conférence Est.

Coupe Karjala 
2011 : nommé meilleur défenseur.

Championnat du monde 
2012 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| HK Dinamo Moscou 2|| Vyschaîa liga|| 23|| 0|| 2|| 2 || 18|| || || || || || ||
|-
| 1999-2000|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga|| 4|| 2|| 1|| 3 || 10|| || || || || || || 
|-
| 1999-2000|| THK Tver|| Vyschaïa liga|| 39|| 3|| 6|| 9 ||84|| || || || || || || 
|-
| 2000-2001|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 44|| 0|| 4|| 4 || 61|| || || || || || || 
|-
|2001-2002|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 48|| 2|| 1|| 3 || 44|| -3|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2
|-
| 2001-2002|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 40|| 1|| 4|| 5|| 46|| +13|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 52|| 1|| 5|| 6|| 78|| +6|| 3|| 0|| 0|| 0 || 2|| -1
|-
| 2004-2005|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 50|| 1|| 9|| 10|| 65|| +9|| 10|| 0|| 3|| 3|| 12|| +4
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 49|| 9|| 11|| 20|| 46|| +7|| 13|| 4|| 0|| 4|| 38|| -1
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 51|| 11|| 14|| 25|| 99|| +15|| 14|| 3|| 4|| 7|| 14|| +7
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan || CE|| 3|| 3|| 0|| 3 || 4|| +2|| || || || || ||
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 57|| 3|| 15|| 18|| 95|| +1|| 10|| 1|| 3|| 4|| 14|| +2
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 53|| 7|| 26|| 33|| 72|| +22|| 17|| 2|| 8|| 10|| 22|| +13
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 49|| 6|| 27|| 33|| 86|| -2|| 22|| 5|| 6|| 11||14|| +8
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 49|| 6|| 35|| 41|| 56|| +14|| 9|| 1|| 3|| 4|| 10|| +1
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 51|| 9|| 15|| 24|| 52|| +3|| 12|| 1|| 3|| 4|| 29|| 0
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 51|| 12|| 22|| 34|| 46|| +19|| 18|| 4|| 6|| 10|| 28|| 0
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 52|| 5|| 20|| 25|| 56|| +1|| 6|| 1|| 4|| 5|| 6|| -5
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL ||35 ||6 ||1 ||17 ||18 ||+6 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6 ||+1
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 47|| 7|| 16|| 23|| 36|| +9|| 10|| 1|| 4|| 5|| 4|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 56|| 12|| 15|| 27|| 28|| +6|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 61|| 9|| 15|| 24|| 55|| +6|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4|| +2

Au niveau international 

|-
| 1999 ||align="left"|Championnat du monde -18 ans ||7||0||1||1 || 4|| +1|| align="left"|Sixième place
|-
| 2000 ||align="left"| Championnat du monde -18 ans ||6||1||1||2|| 10|| +5|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde || 7||1||5||6|| 8|| +2|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde || 9||2||0||2|| 4|| +6||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde || 9||0||1||1|| 0|| +1||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde ||9 ||1||3||4|| 4|| +3||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| 0|| align="left"|Sixième place
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 2|| +5||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 1|| 4|| 2|| 0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 5|| 7|| 8|| +10||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 3|| 4|| 2|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || +1 || align="left"|Cinquième place

Références 

Naissance en mars 1982
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Tver
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine